Dit is een lijst van planetoïden 92601-92700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (92601) - || 2000 PL20 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92602) - || 2000 PO20 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92603) - || 2000 PF21 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92604) - || 2000 PZ21 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92605) - || 2000 PR22 || 2 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92606) - || 2000 PB23 || 2 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92607) - || 2000 PM23 || 2 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92608) - || 2000 PR23 || 2 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92609) - || 2000 PO24 || 2 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92610) - || 2000 PP24 || 2 augustus 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92611) - || 2000 PK26 || 5 augustus 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (92612) - || 2000 PZ26 || 9 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92613) - || 2000 QO || 21 augustus 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (92614) Kazutami || 2000 QY || 23 augustus 2000 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| (92615) - || 2000 QR1 || 23 augustus 2000 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| (92616) - || 2000 QU1 || 24 augustus 2000 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| (92617) - || 2000 QU3 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92618) - || 2000 QU4 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92619) - || 2000 QW4 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92620) - || 2000 QG5 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92621) - || 2000 QY5 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92622) - || 2000 QB6 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92623) - || 2000 QB8 || 25 augustus 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (92624) - || 2000 QJ10 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92625) - || 2000 QY12 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92626) - || 2000 QJ13 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92627) - || 2000 QW13 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92628) - || 2000 QF14 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92629) - || 2000 QD15 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92630) - || 2000 QG15 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92631) - || 2000 QE17 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92632) - || 2000 QH17 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92633) - || 2000 QM18 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92634) - || 2000 QN19 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92635) - || 2000 QP20 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92636) - || 2000 QS20 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92637) - || 2000 QL21 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92638) - || 2000 QO21 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92639) - || 2000 QX21 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92640) - || 2000 QL22 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92641) - || 2000 QM23 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92642) - || 2000 QQ23 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92643) - || 2000 QE24 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92644) - || 2000 QU26 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92645) - || 2000 QB29 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92646) - || 2000 QC31 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92647) - || 2000 QF31 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92648) - || 2000 QF35 || 28 augustus 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (92649) - || 2000 QV35 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92650) - || 2000 QJ36 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92651) - || 2000 QQ36 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92652) - || 2000 QX36 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92653) - || 2000 QK37 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92654) - || 2000 QW37 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92655) - || 2000 QD38 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92656) - || 2000 QU39 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92657) - || 2000 QA40 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92658) - || 2000 QV40 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92659) - || 2000 QE43 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92660) - || 2000 QF43 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92661) - || 2000 QG43 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92662) - || 2000 QZ43 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92663) - || 2000 QQ44 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92664) - || 2000 QB47 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92665) - || 2000 QD50 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92666) - || 2000 QO51 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92667) - || 2000 QT51 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92668) - || 2000 QB53 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92669) - || 2000 QG54 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92670) - || 2000 QU55 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92671) - || 2000 QX55 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92672) - || 2000 QK56 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92673) - || 2000 QL56 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92674) - || 2000 QO57 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92675) - || 2000 QF61 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92676) - || 2000 QQ61 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92677) - || 2000 QW62 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92678) - || 2000 QB63 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92679) - || 2000 QS63 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92680) - || 2000 QG64 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92681) - || 2000 QK67 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92682) - || 2000 QT67 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92683) - || 2000 QZ67 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92684) - || 2000 QN69 || 26 augustus 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92685) Cordellorenz || 2000 QD71 || 31 augustus 2000 || Cordell-Lorenz || D. T. Durig
|-
| (92686) - || 2000 QQ73 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92687) - || 2000 QD74 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92688) - || 2000 QE74 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92689) - || 2000 QK74 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92690) - || 2000 QN74 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92691) - || 2000 QD75 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92692) - || 2000 QJ75 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92693) - || 2000 QQ75 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92694) - || 2000 QO77 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92695) - || 2000 QB78 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92696) - || 2000 QJ78 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92697) - || 2000 QP78 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92698) - || 2000 QT78 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92699) - || 2000 QD80 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92700) - || 2000 QT81 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten